Curzola – isola della Croazia
Curzola – città sull'omonima isola in Croazia